Amerikai Egyesült Államok
 Nashville, Tennessee állam fővárosa
 Nashville, Arkansas
 Nashville, Georgia
 Nashville, Észak-Karolina
 Nashville, Illinois
 Nashville, Indiana, Brown megye
 Nashville, Indiana, Hancock megye
 Nashville, Kansas
 Nashville, Kalifornia
 Nashville, Michigan
 Nashville, Missouri
 Nashville, Nebraska
 Nashville, Ohio
 Nashville, Oregon
 Nashville, Texas (ismert még Nashville-on-the-Brazos néven)
 Nashville, Wisconsin

egyéb
 USS Nashville néhány hajó neve
 Nashville (film)
 Nashville (album)

hasonló
 Nashville-Davidson
 Nashville Plantation (Maine)
 Nashville Township (Minnesota)